Zipser steht für:

 Zipser, deutschsprachige Minderheit in Rumänien
 Zipser Sachsen, deutschsprachige Minderheit in der Slowakei
 Hotel Zipser, Hotel im 8. Wiener Gemeindebezirk in Österreich

Familienname:
 Carl Gustav Zipser (1822–1896), lutherischer Pfarrer und Superintendent in Galizien
 Christian Andreas Zipser (1783–1864), ungarisch-deutscher Geologe und Mineraloge
 Ella Zipser (1926–2012), österreichische Politikerin
 Katharina Zipser (* 1931), rumänisch-deutsche bildende Künstlerin und Kunstpädagogin
 Martha Hachmann-Zipser (1864–1940), deutsche Schauspielerin
 Olav Zipser (* 1966), deutscher  Fallschirmspringer
 Paul Zipser (* 1994), deutscher Basketballspieler
 Pomona Zipser (* 1958), deutsche Bildende Künstlerin und Malerin
 Walter Zipser, österreichischer Hörfunk- und Fernsehmoderator